Waka Flocka Flame — американський репер. Нижче наведено його сольну дискографію.

Альбоми

Студійні альбоми

Спільні альбоми

Мікстейпи 
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
|-
! scope="col" | Назва
! scope="col" | Деталі мікстейпу
|-
!scope="row"|Salute Me or Shoot Me
|
 Випущений: 14 січня 2009
|-
!scope="row"|Salute Me or Shoot Me 2
|
 Випущений: 24 серпня 2009
|-
!scope="row"|LeBron Flocka James
|
 Випущений: 17 жовтня 2009
|-
!scope="row"|Salute Me or Shoot Me 2.5
|
 Випущений: 22 жовтня 2009
|-
!scope="row"|LeBron Flocka James 2
|
 Випущений: 14 квітня 2010
|-
!scope="row"|Salute Me or Shoot Me 3 (Hip Hops Outcast)
|
 Випущений: 11 лютого 2011
|-
!scope="row"|Benjamin Flocka
|
 Випущений: 11 квітня 2011
|-
!scope="row"|DuFlocka Rant (10 Toes Down)
|
 Випущений: 31 травня 2011
|-
!scope="row"|LeBron Flocka James 3
|
 Випущений: 22 жовтня 2011
|-
!scope="row"|Salute Me or Shoot Me 4 (Banned from America)|
 Випущений: 13 вересня 2012
|-
!scope="row"|DuFlocka Rant 2|
 Випущений: 5 лютого 2013
|-
!scope="row"|DuFlocka Rant: Halftime Show|
 Випущений: 9 травня 2013
|-
!scope="row"|From Roaches to Rollies|
 Випущений: 4 жовтня 2013
|-
!scope="row"|Re-Up|
 Випущений: 21 березня 2014
|-
!scope="row"|I Can't Rap Vol. 1|
 Випущений: 15 липня 2014
|-
!scope="row"|The Turn Up Godz Tour|
 Випущений: 3 березня 2015
|-
!scope="row"|Salute Me or Shoot Me 5 
|
 Випущений: 1 квітня 2015
|-
!scope="row"|Flockaveli 1.5 
|
 Випущений: 25 листопада 2015
|-
|}

 Спільні мікстейпи 

 Сингли 

 Власні 

 Інших виконавців 

Що не потрапили до чартів

 2010: «All Dem Boys» (Jasmyne з уч. Waka Flocka Flame та Roscoe Dash)
 2010: «Give It to Me» (Tay Don з уч. Waka Flocka Flame та Kandi Burruss)
 2010: «Knock Em Down» (Grafh з уч. Waka Flocka Flame)
 2011: «Grillin» (Mitri Rice з уч. Waka Flocka Flame)
 2012: «All You» (The Cataracs з уч. Waka Flocka Flame та Kaskade)
 2012: «Bottle After Bottle» (Serious Black з уч. French Montana та Waka Flocka Flame)
 2012: «Lehhhgooo» (N.O.R.E. з уч. Waka Flocka Flame, Busta Rhymes та Game)
 2012: «Molly» (Baby D з уч. Waka Flocka Flame)
 2013: «Can I Freak» (MN Fats з уч. Waka Flocka Flame)
 2013: «Killaman» (5ive Mics з уч. Zuse та Waka Flocka Flame)
 2013: «Miley» (DJ Holiday з уч. Waka Flocka Flame та Wiz Khalifa)
 2013: «Power Moves» (Frenchie з уч. Zuse та Waka Flocka Flame)
 2013: «Want It All» (Kalyko з уч. Waka Flocka Flame)
 2014: «9MM» (Two Tone з уч. Waka Flocka Flame)
 2014: «A-List» (Sisqo з уч. Waka Flocka Flame)
 2014: «Always» (DJ Scream з уч. QUE., Gunplay, Waka Flocka Flame та Tracy T)
 2014: «Broke» (The Zombie Kids з уч. Waka Flocka Flame)
 2014: «Chickens» (P. Reign з уч. Waka Flocka Flame)
 2014: «Dem Heels» (D.TALL з уч. Waka Flocka Flame, E-40 та Omega tha Kid)
 2014: «Patron n Cranberry» (Just Rich Gates з уч. Dirt Gang, Waka Flocka Flame та Mac Bre Z)
 2014: «Rage the Night Away» (Steve Aoki з уч. Waka Flocka Flame) 
 2014: «Tell Daddy» (Maejor з уч. Ying Yang Twins та Waka Flocka Flame)
 2014: «These Bros Ain't Loyal» (A-Wax з уч. Waka Flocka Flame)
 2014: «Tolerated» (Girl Talk та Freeway з уч. Waka Flocka Flame)
 2014: «TTU (Too Turnt Up)» (Flosstradamus з уч. Waka Flocka Flame)
 2014: «Wild Out (Remixes)» (Borgore з уч. Waka Flocka Flame та Paige)
 2015: «Beast» (Mia Martina з уч. Waka Flocka Flame)
 2015: «Cheezin'» (Umek з уч. Waka Flocka Flame)
 2015: «Gravity» (Joe Sikora з уч. Waka Flocka Flame)
 2015: «Hot Now» (G Baby з уч. J Dubb та Waka Flocka Flame)
 2015: «Moved On» (Rayven Justice з уч. Waka Flocka Flame)

 Інші пісні, що потрапили до чартів 

 Гостьові появи 

 2009: «80's Baby» (Slim Dunkin з участю D-Bo, Dae Dae та Waka Flocka Flame)
 2009: «I Got It» (Slim Dunkin з уч. Lil Cap, B.Geezy та Waka Flocka Flame)
 2009: «I Love It» (Slim Dunkin з уч. B.Geezy та Waka Flocka Flame)
 2009: «Same Shit (Remix)» (Slim Dunkin з уч. Waka Flocka Flame та OJ da Juiceman)
 2009: «Throw It Up Pt.2 (Remix)»  (Lil Jon з уч. Pastor Troy та Waka Flocka Flame)
 2009: «Wasted (Remix)» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame)
 2010: «All Dem Boys» (Jasmyn з уч. Waka Flocka Flame та Roscoe Dash)
 2010: «Bingo» (Gucci Mane з уч. Soulja Boy та Waka Flocka Flame)
 2010: «Coca Cola» (Gucci Mane з уч. Rocko, OJ da Juiceman, Waka Flocka Flame, Shawty Lo, Yo Gotti та Nicki Minaj)
 2010: «Do Ya Dance» (Remix) (Qu1k з уч. Waka Flocka Flame та OJ da Juiceman)
 2010: «Flex (Remix)» (Remix) (Party Boyz з уч. T-Pain та Waka Flocka Flame)
 2010: «Get 'Em» (Game з уч. Waka Flocka Flame)
 2010: «Grind» (J-Bar з уч. Waka Flocka Flame)
 2010: «Hands Up, Lay Down» (Twista з уч. Waka Flocka Flame)
 2010: «I'm Just Chillin'» (Ocoop з уч. Jim Jones та Waka Flocka Flame)
 2010: «Lock My CEO» (Gudda Gudda з уч. Waka Flocka Flame)
 2010: «Pattycake» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame)
 2010: «Shininng for No Apparent Reason» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame, Schife та Wood da Kid)
 2010: «So Crazy (Remix)» (Fred the Godson з уч. Waka Flocka Flame та Cam'ron)
 2010: «Stove Music» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame та Yo Gotti)
 2010: «You Know What It Is» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame)
 2010: «Young Thad» (Young Thad з уч. Waka Flocka Flame)
 2011: «9 AM» (Yung Joey з уч. Wooh da Kid та Waka Flocka Flame)
 2011: «All I Ever Wanted» (Wooh da Kid з уч. Slim Dunkin та Waka Flocka Flame)
 2011: «Annoying» (Young Scooter з уч. Waka Flocka Flame та Future)
 2011: «Banned from the Club» (Yung Joey з уч. Slim Dunkin та Waka Flocka Flame)
 2011: «Blow Your Ass Off» (Yo Gotti з уч. Waka Flocka Flame, Zed Zilla та Starlito)
 2011: «Bullshit» (Yung Joey з уч. Waka Flocka Flame)
 2011: «Go Hard» (Yung Joey з уч. Waka Flocka Flame)
 2011: «I Don't Care (Remix)» (Josh Xantus з уч. Waka Flocka Flame та Ace Hood)
 2011: «I'm Thuggin» (DJ Khaled з уч. Waka Flocka Flame та Ace Hood)
 2011: «My Benz» (Wooh da Kid з уч. Ice Burgandy та P Smurf)
 2011: «Pump Fake» (Paper Boy з уч. Waka Flocka Flame, Boss Kane та Playmaker)
 2011: «Put Your Hands Up» (Wooh da Kid з уч. Slim Dunkin та Waka Flocka Flame)
 2011: «This Is What I Do» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame та OJ da Juiceman)
 2011: «Trick or Treat» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame, Slim Dunkin та Wooh da Kid)
 2011: «Welcome to My Hood (Remix)» (DJ Khaled з уч. Ludacris, T-Pain, Busta Rhymes, Twista, Mavado, Ace Hood, Fat Joe, Game, Jadakiss, Bun B та Waka Flocka Flame)
 2011: «White Sheets» (Tony Yayo з уч. Yo Gotti та Waka Flocka Flame)
 2011: «Wild Boy» (Machine Gun Kelly з уч. Waka Flocka Flame)
 2012: «All That Ass» (Ja-Bar з уч. Waka Flocka Flame)
 2012: «Baby Wipes» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame)
 2012: «Back to the Money» (Jadakiss з уч. Waka Flocka Flame, Slim Dunkin та French Montana)
 2012: «Bad Bitch» (Red Café з уч. Waka Flocka Flame та French Montana)
 2012: «Bricksquad Diva» (Wooh da Kid з уч. Slim Dunkin, Gucci Mane та Waka Flocka Flame)
 2012: «Coppin'» (Jarvis з уч. Waka Flocka Flame)
 2012: «Crazy» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame)
 2012: «Death Around the Corner» (Ice Burgandy з уч. Wooh da Kid та Waka Flocka Flame)
 2012: «Do It» (Veli Sosa з уч. Waka Flocka Flame)
 2012: «Dog Pound» (Mac Miller з уч. Waka Flocka Flame)
 2012: «Don't Be Mad» (Ransom з уч. Waka Flocka Flame та Murdah Baby)
 2012: «Drop It on Me» (Kali Kash з уч. Waka Flocka Flame)
 2012: «For My Niggaz» (P Smurf з уч. Waka Flocka Flame та Eldorado Red)
 2012: «Fuck da Police» (Ice Burgandy з уч. Waka Flocka Flame)
 2012: «Fuck Something» (Gucci Mane з уч. Kirko Bangz, Waka Flocka Flam та Young Scooter)
 2012: «Gun Clappin Reloaded» (Bo Deal з уч. Waka Flocka Flame та Red Zilla)
 2012: «I Got Em» (Trae tha Truth з уч. Waka Flocka Flame)
 2012: «I'ma Hata» (DJ Drama з уч. Waka Flocka Flame, Tyler, The Creator та D-Bo)

 2012: «Love Me Hate Me» (Ice Burgandy з уч. French Montana та Waka Flocka Flame)
 2012: «Loyal» (Richie Wess з уч. Gucci Mane та Waka Flocka Flame)
 2012: «Money Made Her» (Wooh da Kid з уч. Slug Mania та Waka Flocka Flame)
 2012: «Mr. Fix It» (Yung Joey з уч. Tavoria та Waka Flocka Flame)
 2012: «Murda» (Bo Deal з уч. Waka Flocka Flame та Chief Keef)
 2012: «Real Niggas Stay Fly» (Yung Joey з уч. Fly-Ty, Fred the Godson та Waka Flocka Flame)
 2012: «Red On» (Bloody Jay з уч. S.O.N.Y. та Waka Flocka Flame)
 2012: «Rolly Up» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame та Young Scooter)
 2012: «Spazz Out» (Chill Will з уч. Waka Flocka Flame)
 2012: «They Scared» (Prodigy з уч. Waka Flocka Flame)
 2012: «Walking Lick» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame)
 2012: «Wow (Remix)» (Bo Deal з уч. Bo Deal та Waka Flocka Flame)
 2012: «Ya Boy» (Wooh da Kid з уч. Waka Flocka Flame, Twista, French Montana та Trae Tha Truth)
 2013: «Ain't Right» (Chaz Gotti з уч. D Dash та Waka Flocka Flame)
 2013: «Backseat» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame та Chief Keef)
 2013: «Can I Freak» (MN Fats з уч. Waka Flocka Flame)
 2013: «Choppers» (Gucci Mane з уч. OG Boo Dirty та Waka Flocka Flame)
 2013: «Don't Trust» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame та Young Scooter)
 2013: «Embalming Fluid» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame)
 2013: «G Rind» (Remix) (Papoose з уч. Gunplay та Waka Flocka Flame)
 2013: «Geekin» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame)
 2013: «Good Girl Bad Bitch» (D-Dash з уч. Waka Flocka Flame)
 2013: «Havana» (Peter Jackson з уч. Waka Flocka Flame та Bianca)
 2013: «Jodye» (ASAP Rocky з уч. Gucci Mane, Waka Flocka Flame та Pharrell)
 2013: «King Pin» (Gucci Mane з уч. PeeWee Longway, Young Dolph та Waka Flocka Flame)
 2013: «Miley» (DJ Holiday з уч. Wiz Khalifa та Waka Flocka Flame)
 2013: «Murda She Wrote» (Cartel MGM з уч. Young Scooter та Waka Flocka Flame)
 2013: «Murda Something» (ASAP Ferg з уч. Waka Flocka Flame)
 2013: «MWZC» (DJ Scream з уч. Gucci Mane, Project Pat та Waka Flocka Flame)
 2013: «New York City» (Uncle Murda з уч. Vado та Waka Flocka Flame)
 2013: «Nights Like This» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame)
 2013: «No Lackin» (Funkmaster Flex з уч.Lil Reese, Wale та Waka Flocka Flame)
 2013: «Picture That» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame)
 2013: «Remix Rerock» (Gucci Mane та Young Scooter з уч. Waka Flocka Flame)
 2013: «Rich Gang» (Funkmaster Flex з уч. Waka Flocka Flame)
 2013: «Scream & Shout (Remix)» (will.i.am з уч. Britney Spears, Waka Flocka Flame та Hit-Boy)
 2013: «The Man» (Chaz Gotti з уч. Waka Flocka Flame)
 2013: «Trap Rap» (Hardo з уч. Waka Flocka Flame)
 2013: «We Don't Fuck wit That» (Kazzie з уч. Waka Flocka Flame)
 2013: «What You Mean» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame)
 2013: «Work» (A-Wax з уч. Waka Flocka Flame та Ca$his)
 2014: «Beast» (Mia Martina з уч. Waka Flocka Flame)
 2014: «Da Gun» (Gucci Mane з уч. Cash Out та Waka Flocka Flame)
 2014: «Ghetto Gold» (Young Scooter з уч. Waka Flocka Flame)
 2014: «Ima Opp (Remix)» (Bo Deal з уч. Waka Flocka Flame, King Samson, Killa Kellz, I.L Will, Leoski D та Co-Still)
 2014: «Laundry Mat» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame)
 2014: «Paradise» (Joey Fatts з уч. A$ton Matthews та Waka Flocka Flame)
 2014: «Rage the Night Away» (Steve Aoki з уч. Waka Flocka Flame)
 2014: «Stunt on Ya Haters» (Ca$h Out з уч. Waka Flocka Flame)
 2014: «Take Em' to Church» (Leel і Joe Money з уч. Waka Flocka Flame та Dilla)
 2014: «Techno» (Diplo, Yellow Claw, LNY TNZ з уч. Waka Flocka Flame)
 2014: «The Man» (Chaz Gotti з уч. Waka Flocka Flame)
 2014: «Tolerated» (Girl Talk та Freeway з уч. Waka Flocka Flame)
 2014: «Weekend Boyfriend» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame)
 2015: «8N0» (Rayven Justice з уч. Waka Flocka Flame)
 2015: «Apeshit» (Prof з уч. Waka Flocka Flame)
 2015: «Beef» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame та Sya Ari)
 2015: «Brick Squad Boyz» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame та Wooh da Kid)
 2015: «Broke Bitch» (Young Scooter з уч. Waka Flocka Flame)
 2015: «Close to Me» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame)
 2015: «Freestyle» (Bambino Gold з уч. Gucci Mane та Waka Flocka Flame)</small>
 2015: «Fuck Nigga» (Dreco з уч. Waka Flocka Flame та Lil Troup)
 2015: «Moved On» (Rayven Justice з уч. Waka Flocka Flame)
 2015: «Niggaz in They Feelings» (Bo Deal з уч. Waka Flocka Flame, Teezy та Lioski D)
 2015: «Paranoid» (Gucci Mane з уч. Chaz Gotti та Waka Flocka Flame)
 2015: «Prey» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame та OG Maco)
 2015: «Splash» (Dreco з уч. Waka Flocka Flame)
 2015: «UFC Tap Out» (Busta Rhymes з уч. Waka Flocka Flame та Gucci Mane)

 Відеокліпи 

 Примітки 

 A  «Hard in da Paint» не потрапив до Billboard'' Hot 100, натомість окремок посів 11-гу сходинку Bubbling Under Hot 100 Singles, що є розширенням чарту Hot 100, оскільки до нього входять 25 додаткових пісень.

Посилання 

Waka Flocka Flame